

Prénom 
 Sabrina : prénom féminin d'origine anglaise, italienne, espagnole, portugaise et corse dérivé de la rivière Severn au Pays de Galles. D'après la légende du  racontée par Geoffroy de Monmouth, Hafren ou Sabrina, la forme latinisée du nom, était la fille du roi Locrinus. Locrinus  régna sur l´île de Bretagne (actuelle Grande-Bretagne) après la mort de son père, Brutus de Troye, le second fondateur légendaire du royaume de (Grande-)Bretagne. Ce prénom a été popularisé à la fin des années 1950 à la suite de la sortie du film Sabrina.

Cinéma 
 Sabrina, film américain réalisé par Billy Wilder en 1954.
 Sabrina, film américain, remake du précédent, réalisé par Sydney Pollack en 1995.
 Sabrina, film indonésien réalisé par Rocky Soraya en 2018.

Bande dessinée 
 Sabrina, l'apprentie sorcière, série de comics sortie en 1971.

Télévision 
 Sabrina, l'apprentie sorcière (Sabrina, the Teenage Witch), série télévisée américaine diffusée entre 1996 et 2003.
 Sabrina (Sabrina the Animated Series), série d'animation américaine diffusée entre 1999 et 2001.
 Les Nouvelles Aventures de Sabrina (Chilling Adventures of Sabrina), série télévisée américaine développée par Roberto Aguirre-Sacasa et diffusée depuis le  sur le service Netflix.

Musique 
 Sabrina Salerno, née en 1968, chanteuse italienne des années 1980 connue pour le titre Boys (Summertime Love).
 , née en 1982.
 Sabrina Carpenter, née en 1999, chanteuse américaine.

Sport 
 Sabrina Ionescu, née en 1997, basketteuse américaine.

Géographie 
 Sabrina, île éphémère des Açores, sortie des flots en 1811.
 Sabrina, petite île appartenant aux îles Balleny, dans l'océan Austral.

Voir aussi 
 .
Prénom français
Prénom féminin
Prénom anglais